Onderdistrict in Indonesië
 Tahunan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Jepara in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Tahunan (Umbulharjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Jogjakarta in de provincie Jogjakarta
 Tahunan (Gabus), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Tahunan (Sale), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Tahunan (Tahunan), een plaats in het bestuurlijke gebied Jepara in de provincie Midden-Java